Steinberge steht für:

in Deutschland:
 Steinberge (Neuruppin), Gemeindeteil von Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

in Österreich:
 Salzburger Kalkhochalpen, Kalkstöcke der Nördlichen Kalkalpen, Bezirke Hallein, Salzburg-Umgebung, St. Johann im Pongau und Zell am See, Land Salzburg
 Loferer und Leoganger Steinberge, Gebirgsgruppe der Nördlichen Kalkalpen, Bezirke Zell am See (Pinzgau) und Kitzbühel, Länder Salzburg und Tirol

Siehe auch:
 Reiter Steinberge (Reiter Alpe)
 Steinberg